Antoni Moszyński (1800–1893) – pisarz
 August Fryderyk Moszyński (1731–1786) – wolnomularz
 Fryderyk Józef Moszyński (1738–1817) – generał major
 Jan Kanty Moszyński (zm. 1737) – podskarbi
 Jan Adam Moszyński (ur. 1965) – brydżysta
 Janusz Moszyński (ur. 1956) – polityk
 Jerzy Moszyński (1847–1924) – publicysta
 Joachim Moszyński (1758–1821) – prezydent Warszawy
 Józef Moszyński (1860–1914) – architekt
 Julian Moszyński (1827–1877) – budowniczy
 Kazimierz Moszyński (1873–) – prawnik, urzędnik II RP, burmistrz Złoczowa, poseł na Sejm RP II i III kadencji
 Kazimierz Moszyński (1881–1966) – prawnik, urzędnik II RP, wojewoda tarnopolski
 Kazimierz Moszyński (1887–1959) – etnograf, etnolog, slawista
 Konstanty Moszyński (1670–1738) – biskup
 Leszek Moszyński (1928–2006) – slawista
 Maciej z Bnina Moszyński (1420–1493) – wojewoda
 Marek Moszyński (ur. 1938) – fizyk
 Marek Jerzy Moszyński (1937–2010) – rzeźbiarz
 Piotr Stanisław Moszyński (1800–1879) – filantrop
 Piotr z Bnina Moszyński (1430–1494) – starosta, biskup
 Robert Moszyński (ur. 1964) – profesor nauk chemicznych
 Tadeusz Moszyński (1878–1940) – prawnik, adwokat, sędzia, notariusz, senator III kadencji Senatu II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Tadeusz Moszyński (1948–2006) – geograf, polityk, poseł na Sejm III RP II kadencji
 Wacław Moszyński – polski specjalista w dziedzinie norm maszynowych, podstawy budowy maszyn i trybologii
 Wiktor Moszyński – major
 Witold Moszyński (ur. 1831) – adwokat